Подгруппа B группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2013 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Великобритания — Босния и Герцеговина

Португалия — Венгрия

Великобритания — Португалия

Венгрия — Босния и Герцеговина

Великобритания — Венгрия

Португалия — Босния и Герцеговина

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка